Königswiesen ist der Ortsname von

 Königswiesen, Marktgemeinde in Oberösterreich
 Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen, Stadtteil von Regensburg, Bayern
 Königswiesen (Gauting), Ortsteil der Gemeinde Gauting, Landkreis Starnberg, Bayern
 Königswiesen (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Königswiesen (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Königswiesen steht weiter für:
 Königswiesen (Schleswig) (dänisch: Kongeengen), einen Stadtpark in Schleswig

Siehe auch: Königswiese (Begriffsklärung)